William Drummond d'Hawthornden (1585-1649), historien et poète écossais, surnommé le Pétrarque écossais ; 
 William Drummond,  vicomte Strathallan (1690-1746) était un pair écossais et jacobite ;
 William Henry Drummond,  vicomte Strathallan (1810-1886), appelé maître de Strathallan de 1826 à 1851, politicien conservateur écossais ;
 William Drummond (mort en 1677), gouverneur de Caroline au .

Voir aussi